Cacimba de Dentro kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cacimba de Dentro (ort), Paraíba, 
 Cacimba de Dentro (kommun), Paraíba, 

Robotskapade Brasilienförgreningar